Saint-Georges-du-Bois (Charente Marítim)
 Saint-Georges-du-Bois (Maine i Loira)
 Saint-Georges-du-Bois (Sarthe)